Adrian Ilie (1974 -), footballeur roumain ;
 Andrew Ilie (1976 -), joueur de tennis australien d'origine roumaine ;
 Lucian Ilie (1967 -), footballeur roumain ;
 Sabin Ilie (1975 -), footballeur roumain.

Patronyme roumain